Herb gminy Łubnice (województwo łódzkie)
 Herb gminy Łubnice (województwo świętokrzyskie)